Ila (keresztnév)
 Ila (istennő) – a hinduizmusban
 Ila (Georgia)